Биоково се може односити на:

 Биоково (планина), планина у Далмацији, Хрватска
 Биоково (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Парк природе Биоково
 М/Т Биоково, трајект за локалне линије, у Хрватској